Зелёный Гай () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 58 человек. Почтовый индекс — 28322. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524984802.

Местный совет 
28322, Кировоградская обл., Петровский р-н, с. Петровское, ул. Терешковой, 13

Ссылки 
 Зелёный Гай на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)